Вулик — житло бджіл й основний інструмент пасічника.
 Вулик.ua — сайт української музики
 Вулик (Ясла) — розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї Рака.
 Скупчення Малий Вулик — розсіяне зоряне скупчення в сузір'ї Великого Пса.

Друковані видання 
 «Білоруський вулик» () — часопис Білоруського кооперативного товариства «Бджола».
 «Народний вулик» — одна з перших робітничих газет, виходила в Західній Європі у 40-х роках ХІХ ст.
 «Вулик Хельстрома» () — фантастичний роман американського письменника Френка Герберта.

Будівлі 
 Вулик — урядова будівля в Веллінгтоні, столиці Нової Зеландії.
 Вулик (Ля-рюш, ) — знаменитий паризький гуртожиток художників на Монпарнасі.